Тетратиофосфат натрия — неорганическое соединение,
соль натрия и тетратиофосфорной кислоты
с формулой NaPS,
растворяется в воде,
образует кристаллогидраты — бесцветные кристаллы.

Получение 
 Растворение сульфида фосфора в расплаве нонагидрата сульфида натрия:

Физические свойства 
Тетратиофосфат натрия образует бесцветные кристаллы.

Растворяется в воде с сильным гидролизом,
не растворяется в этаноле

Образует кристаллогидрат состава NaPS•8HO — бесцветные кристаллы
моноклинной сингонии,
пространственная группа P 2/c,
параметры ячейки a = 0,8644 нм, b = 1,2853 нм, c = 1,3586 нм, β = 103,41°, Z = 4
.

Химические свойства 
 В водных растворах быстро гидролизуется:

Примечания

Литература 
 

Соединения серы
Соединения натрия
натрия
Фосфаты натрия